Ostfriesenkiller steht für:

 Ostfriesenkiller (Roman), Roman von Klaus-Peter Wolf  (2007)
 Ostfriesenkiller (Film), Fernsehfilm von Sven Bohse (2017)